Чемпіонат Угорщини з футболу 2008—2009 — 107-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будапешт Гонвед взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Угорщини 2008—2009.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2008—2009
Угорщина
Угорщина
2008 в угорському спорті
2009 в угорському спорті